Eletrização é o processo eletrostático de acrescentar ou retirar elétrons de um corpo neutro para que passe a estar eletrizado - nunca se removem ou acrescentam prótons, pois estão presos ao núcleo do átomo. Um corpo é considerado eletrizado quando estiver com número diferente de prótons e elétrons, ou seja, quando não estiver neutro.

Eletrização por atrito
É o processo que cria uma DDP (diferença de potencial) por atrito, quando dois corpos de elementos iguais ou diferentes trocam elétrons ao serem atritados, os elementos criarão uma diferença de potencial, trocando elétrons, onde um corpo ganhará elétrons e outro perderá, ou os dois ganharão, ou perderão elétrons que poderão ser trocados com meio, podendo os dois corpos ficarem eletrizados ou somente um dos corpos ficará eletrizado, devido a características da composição dos elementos (quando um elemento tem a capacidade de recuperar elétrons tão rápido quanto os doa).

Eletrização por contato
É um processo capaz de eletrizar um corpo quando feito por contato, quando há uma diferença de potencial (DDP) entre dois corpos e estes são colocados em contato, os elétrons tendem ao equilíbrio carregando o corpo com menos elétrons (carregado positivamente), podendo ocorrer o processo de anulação, quando as cargas se equilibram, ou carregamento quando o corpo fica com mais elétrons (carregado negativamente)

Eletrização por indução 
É um processo feito por Indução eletromagnética, quando um corpo eletrizado (com uma DDP), que chamamos de indutor, e outro corpo, inicialmente neutro, que chamamos de induzido, tem o posicionamento de suas cargas elétricas alterado.

Ligações externas 
 Processos de eletrização
 Processos de Eletrização
 Processos de eletrização: o que é, tipos, exercício... 
 A História da Eletricidade

Eletrostática